Puchar Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 1985  odbył się w dniach 22 listopada–1 grudnia w Japonii. Turniej wygrała USA, przed Związkiem Radzieckim oraz Czechosłowacją. MVP został Karch Kiraly.

Uczestnicy

Rozgrywki

Wyniki 
Wyniki

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
Wyniki pucharu świata na Todor66.com

Piłka siatkowa w Japonii
Puchar Świata w piłce siatkowej
1985 w piłce siatkowej